Бівер-Дам ( — боброва гребля):

Бівер-Дам — переписна місцевість, штат Аризона
 Бівер-Дам — місто (), штат Вісконсин
 Бівер-Дам — містечко (), штат Вісконсин
 Бівер-Дам — місто, штат Кентуккі
 Бівер-Дам — невключена територія в штаті Індіана
 Бівер-Дам — невключена територія в штаті Міссурі
 Бівер-Дам — тауншип в штаті Міссурі
 Бівер-Дам — тауншип в штаті Північна Кароліна

Див. також 
 Бівердам